Šaban Bajramović é um álbum de estúdio do cantor sérvio homônimo, lançado em 1981.

Lista de faixas

Créditos 
Produção
 A. Radojčić, S. Borotić e V. Marković: engenheiros de som 

Álbuns de 1981